Allah est le nom du Dieu unique en arabe et dans l’islam.

Patronyme 
Allah est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Abu Abd Allah ach-Chi'i (?-911), missionnaire en Afrique du Nord ;
 Thérèse Allah (1935-2020), plus connue comme Allah Thérèse, chanteuse traditionnelle ivoirienne ;
 Ubayd Allah al-Mahdi (873-934), imâm des ismaéliens.

Prénom 

Allah est un prénom porté par :
 Allah Ditta (1932-2020),  athlète pakistanais ;
 Allah Rakha Rahman (1967-), auteur-compositeur-interprète, producteur et philanthrope indien ;
 Allah Yar Khan, shah de Hérat de 1726 à 1730 et de 1731 à 1732.

Voir aussi 
 Allah-Las, groupe de musique californien formé en 2008.
 Allahabad
 Allahdad
 Allahu akbar
 Allahu Akbar (hymne)
 Allah n'est pas obligé
 Allah Peliharakan Sultan
 Dénomination de Dieu dans l'islam
 Inch Allah
 Makr Allah

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom